Вітрі́-сюр-Сен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на південь від Парижа, 6 км на захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 32311 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 86022,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Жан Древіль (1906—1997) — французький кінорежисер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Вітрі-сюр-Сен 
 [ Розташування муніципалітету Вітрі-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн